Garay o Garai es un término con orígenes húngaros y vascos que hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Garay (Vizcaya), municipio de Vizcaya, País Vasco, España;
 Departamento Garay, en el norte de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 Garay (Guayaquil), barrio de la ciudad de Guayaquil (Ecuador).

Personas
 Garay (apellido)
 Alfonso León de Garay Castro (1920-2002);
 Antonio Garay Vitorica (c. 1875);
 Antonio Garay, jugador de fútbol americano;
 Blas Garay, escritor paraguayo;
 Blasco de Garay, inventor español;
 Epifanio Garay, pintor colombiano;
 Ezequiel Garay, futbolista argentino del Benfica;
 Francisco de Garay, conquistador español llegó a ser gobernador de Jamaica;
 Francisco Garay, ingeniero mexicano;
 György Garay (1909-1988), violinista húngaro;
 János Garay, escritor y poeta húngaro que participó en la Revolución húngara de 1848. 
 Jesús Garay Vecino, futbolista del Athletic Club y Fútbol Club Barcelona.
 Joaquín Fernando Garay (1733-1810)
 Juan de Garay Otañez (1586-1650)
 Juan de Garay, conquistador español y fundador de las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires.
 Juan José de Garay, pintor español;
 Ladislao Garai, noble húngaro del .
 Leslie A. Garay, botánico estadounidense. La abreviatura botánica Garay se refiere a él. 
 Luis de Garay y Katthain (1910-1991)
 Luisa Garay (1795-1834)
 Nicolás Garai, noble húngaro del .

Además
 Fábrica de bebidas Casa Garay, en Cuba.